Тренти́но-А́льто-А́дидже или Тренти́но-Южный Тироль (, , ) — область на севере Италии. 

Благодаря распространению (помимо итальянского) также немецкого и ладинского языков, область имеет специальный статус с официальным названием Автономная область Трентино-Альто-Адидже/Южный Тироль (, , ). 

Административный центр — город Тренто.

С 1972 года основные административные функции переданы 2 автономным провинциям, составляющим область — Больцано и Тренто.

Является частью еврорегиона Европейского союза Тироль — Южный Тироль — Трентино.

Физико-географическая характеристика 

На севере (по хребтам Альп) граничит с Австрией, на западе — со Швейцарией и областью Ломбардия, на юго-востоке — с областью Венеция.

Область делится на две провинции — Тренто на юге и Больцано (также Альто-Адидже, Зюдтироль) на севере.

Самая большая река Трентино-Альто-Адидже — Адидже. Она разделяет эту область на две части.

История 
В средние века территория Трентино-Альто-Адидже находилась под властью австрийских Габсбургов; только в 1919 году в соответствии с Сен-Жерменским мирным договором Трентино и Южный Тироль перешли от Австро-Венгрии Итальянскому королевству. Пришедшее позднее к власти фашистское правительство проводило политику итальянизации, что вызвало сопротивление немецкоязычного населения организацией катакомбных школ. С падением режима Муссолини провинция была присоединена к Третьему рейху. После Второй мировой войны Трентино-Альто-Адидже стало областью Итальянской республики. В 1961 году итальянизация вызвала насильственные акции со стороны немецкоязычной общины. 

В настоящее время Трентино-Альто-Адидже является центром горнолыжного спорта и альпинизма.

Административное деление 

Административно область Трентино-Альто-Адидже поделена на две провинции:

Экономика 

ВВП Трентино равен 2,1% ВВП Италии, что составляет 30 810,6 млн евро. ВВП на душу населения — 31 152,4 евро.
Важные отрасли экономики — сельское хозяйство, пищевая, текстильная, химическая, металлургическая промышленность.

Одной из важных составляющих экономики области является виноделие, выращиваются различные сорта винограда: автохтонный Лагрейн, и более широко распространённые Гевюрцтраминер, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Шардоне.

Известен местный сорт сыра Альпказе.

Примечания 

 Guide alpine Trentino

Ссылки 

 Официальный сайт  

Спорные территории в прошлом